Mina Caputo (ur. jako Keith Caputo 4 grudnia 1973) – amerykańska, transpłciowa wokalistka, autorka tekstów i piosenek.

Do 2011 znana jako wokalista Keith Caputo, głównie ze współpracy z zespołem Life of Agony, który powstał w 1989 r. w Nowym Jorku. Opuściła grupę w 1997 r. po nagraniu trzeciego albumu Soul Searching Sun i rozpoczęła karierę solową. Wraz z Michaelem Dagostino, Billym Kellym i Pete'em Freglette'em stworzyła zespół Absolute Bloom, który został rozwiązany w lipcu 1998 r. Caputo przeprowadziła się do Amsterdamu, a w roku 2000 ukazał się jej pierwszy solowy album Died Laughing. W 2003 r. dołączyła jako wokalistka do reaktywowanej po 20 latach brazylijskiej grupy Freax i nagrała album Freax. W tym samym roku Caputo powróciła do swojego macierzystego zespołu Life of Agony.

W czasie kariery solowej współpracowała m.in. z następującymi osobami: basista Flea (The Red Hot Chili Peppers), gitarzysta Craig Ross (Lenny Kravitz, Eric Clapton, Sheryl Crow), pianista Zac Rae (Fiona Apple, Miley Cyrus, Annie Lennox), producent Martyn Lenoble (Jane’s Addiction, Porno for Pyros, The Cult) i Greg Fidelman (Rage Against The Machine, Marilyn Manson, Johnny Cash), Within Temptation.

W 2011 roku Caputo utworzyła poboczny projekt z Ryanem Oldcastle i Michaelem Shaw o nazwie The Neptune Darlings i wydali album w dniu 15 września 2011 roku o nazwie Chestnuts & Fireflies. Styl tej płyty został nazwany „geek rock” przez magazyn „The Advocate”.

Wybrana dyskografia 

 Albumy solowe

 Minialbumy

 Single

 Inne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Urodzeni w 1973 
Amerykańskie wokalistki rockowe
Transkobiety